Pirenópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pirenópolis (ort), Goiás, 
 Pirenópolis (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar